Kiomonia är ett släkte av insekter. Kiomonia ingår i familjen sköldstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldstritar
Kiomonia